Bonert steht für:
 Islote Bonert, Insel
 Bonert Rock, Felseninsel
Siehe auch:
 Bohnert